Бриги () — народ, обитавший на Балканском полуострове. Часто отождествляется с фригийцами.

Этимология 
На сегодняшний день нет окончательной теории о происхождении племенного имени Bryges. В 1844 году Герман Мюллер предположил, что название может быть связано с тем же индоевропейским корнем, что и в немецком Berg (горы) и славянских языках Брег (холмы, склоны, горы), то есть фактически индоевропейское *bʰerǵʰ. В таком случае, племенное имя Bryges имело бы сходство с западноевропейскими племенными названиями, такими как кельтские бриганты или германские бургунды, и семантически мотивировалось бы некоторыми аспектами значения слова высокий, возвышенный, благородный, знаменитый.

Собственные имена 
Некоторые личные или географические названия, упоминаемые у древних авторов, могут быть этимологически связаны с «Bryges»:

 Бригийские острова в так называемой Адриатической дельте Истра, указанные в поэме Аргонавтика.

 Бригиас или Бригиум, город в Lychnitis Palus.

 Бриг (сын Афродисия), эпоним в Эпидамне/Диррахии.

  (аттический гончар первой трети V века до н. э.).

 Бригиндара (город), Бригиндис (местная богиня), Бригиндариос (гражданин) на острове Родос.

См. также 
 Фригия
 Фригийский язык
 Македония
 Фракия
 Фригийский колпак

Примечания 

Древние народы
История Балкан
Балканские народы
Древняя история Албании